A Copa da Ásia de Futebol Feminino de 1975 foi o torneio inaugural da competição feminina de futebol da Confederação Asiática de Futebol. Ocorreu entre 25 de Agosto e 3 de setembro de 1975 em Hong Kong. A competição contou com 6 participantes. Na final a Nova Zelândia ganhou da Tailândia e levou o primeiro troféu do torneio.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Fase final

Semifinais

Disputa pelo terceiro lugar

Final

Vencedor

Ligações externas 
 RSSSF.com

Copa da Ásia de Futebol Feminino